Морозкино — название населённых пунктов в России:

 Морозкино — посёлок в Троицком районе Челябинской области.